María Ana de Braganza (en portugués, Maria Ana de Bragança; Lisboa, 21 de julio de 1843-Dresde, 5 de febrero de 1884) fue una infanta de Portugal, que pudo ser la reina consorte de Sajonia de no haber fallecido antes.

Primeros años 
Era hija de la reina María II de Portugal y de su consorte, Fernando de Sajonia-Coburgo-Gotha, por lo tanto, nieta del emperador Pedro I de Brasil, sobrina de Pedro II, prima de Isabel de Braganza, hermana de los reyes Pedro V y Luis I, tía del futuro Carlos I, y tía-abuela del futuro Manuel II, así como bisnieta de los reyes Juan VI y Carlota Joaquina, y por último, tataranieta de la reina María I y de su esposo, Pedro III de Portugal.

Después de la muerte de su madre en 1853, cuando María Ana solo tenía 10 años, asumió formalmente la posición de liderazgo de los miembros femeninos de la familia real en la corte portuguesa hasta que su hermano mayor, el rey Pedro V, se casó con la princesa Estefanía de Hohenzollern-Sigmaringen en mayo de 1858. Aunque las cuñadas inicialmente tenían una buena relación, Pedro V mencionó al príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo y Gotha en una carta escrita en 1859, después de la muerte de Estefanía, que su hermana María Ana hizo comentarios poco halagadores sobre su esposa; la razón de esto fue su vanidad, que resultó herida debido a su rango reducido.

Matrimonio 

En 1858, la infanta fue elegida como esposa del futuro rey Jorge I de Sajonia, hijo del rey Juan I de Sajonia y de la princesa Amalia de Baviera. Por tanto, la estancia de Jorge en París, prevista para marzo de 1858, se amplió con un desvío a Lisboa. El rey Juan dijo en ese momento que le gustaría dar su consentimiento para el matrimonio si a su hijo le gustaba María Ana. De hecho, el compromiso de la infanta con el príncipe tuvo lugar el 17 de abril de 1858.

El 11 de mayo de 1859, María Ana se casó con su prometido en el Palacio de Belém en Lisboa. La reina Estefanía intentó organizar una ceremonia nupcial brillante, pero al final el matrimonio transcurrió en silencio y ni en Portugal ni en Sajonia le prestaron mucha atención. Los recién casados pasaron sus primeros días después de su boda en el Palacio de Belém. Durante su breve estancia en Portugal tras la ceremonia nupcial, el príncipe Jorge causó una impresión desfavorable en la familia real portuguesa, ya que apenas hablaba con su novia y no asistía a una función de teatro a la que había sido invitado. Durante esta actuación también se vio a María Ana llorando. El 14 de mayo, la pareja se dirigió a Sajonia. A María Ana no se le permitió llevar a damas de compañía portuguesas con ella y solo fue acompañada por su hermano, Luis. Pedro V se quejaba en una carta de que el matrimonio de su hermana con el príncipe Jorge de Sajonia era más pompa que gozo; era de lamentar, ya que su marido no mostraba ninguna simpatía. 

El matrimonio no fue feliz, según el historiador Eduardo Nobre. Nobre opina que el príncipe Jorge no estuvo a la altura de las expectativas y cualidades de la infanta portuguesa, además de que tenían personalidades distintas y no se entendían bien. El historiador Hendrik Thoss, sin embargo, asume que la conexión fue muy feliz, como testificaron los ocho hijos que emergieron del matrimonio. Además, el príncipe Jorge escribió un total de 207 cartas a su esposa durante la guerra franco-prusiana de 1870/71.

Muerte 

En 1883, el hijo menor de María Ana, Alberto, se puso muy enfermo. María Ana lo cuidó intensamente durante meses hasta que se recuperó, pero se esforzó tanto que murió de agotamiento el 5 de febrero de 1884 a la edad de 40 años en Dresde. Su muerte ocurrió 18 años antes de que su esposo ascendiera al trono. Está enterrada en la Gran Cripta de la Iglesia de la Corte Católica en Dresde. Su esposo viudo no contrajo otro matrimonio.

Dejó muchos hijos, habiéndose casado dos sus nietas (Margarita Carola y María Alicia) con nietos de su hermana, la infanta Antonia de Braganza.

La Marienallee de Dresde lleva su nombre.

Descendencia 
Contrajo matrimonio el 11 de mayo de 1859 en Lisboa, con Jorge, príncipe heredero de Sajonia y futuro rey. El matrimonio tuvo 8 hijos:
 María (1860-1861).
 Isabel (1862-1863).
 Matilde (1863-1933), soltera y sin descendencia.
 Federico Augusto III (1865-1932), último rey de Sajonia. Casado con Luisa de Austria-Toscana, con descendencia.
 María Josefa (1867-1944), archiduquesa de Austria por su matrimonio con Otón Francisco de Austria; con descendencia.
 Juan Jorge (1869-1938), casado en dos ocasiones, sin descendencia de ambos matrimonios.
 Maximiliano (1870-1951), casado con Bertha de Borbón, con descendencia.
 Alberto (1875-1900), soltero y sin descendencia.

Distinciones honoríficas 
Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. (Reino de España)

Ancestros

Referencias 

Infantes de Portugal del siglo XIX (casa de Braganza)
Nobles alemanas del siglo XIX
Reyes de Sajonia
Nacidos en Lisboa
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Católicos de Portugal
Portuguesas del siglo XIX
Alemanas del siglo XIX
Consortes de la casa de Braganza